Il singolare del DFS Classic 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Marija Šarapova era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 4–6, 6–1 Jelena Janković.

Teste di serie
Le prime 9 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

DFS Classic 2005